«Аланьяспо́р» () — турецкий футбольный клуб из города Аланья, выступающий в Суперлиге, главной футбольной лиге Турции. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Кырбыык Холдинг», вмещающем более 10 тыс. зрителей.

История 
«Аланьяспор» был основан в 1948 году доктором Али Назымом Кёсеоглу и группой молодых врачей. Первоначально клуб назывался «Аланья Калеспор», позднее — «Кале Генчликспор». В то время цветами команды были белый и синий. До 1966 года клуб имел полуфедеральный статус, позже получил федеральный.

В 1984 году клуб получил право выступать в возрождённой Третьей лиге Турции. При этом клуб получил профессиональный статус, также были изменены название и цвета команды на современные. По итогам чемпионата 1987/88 «Аланьяспор» уверенно победил в своей Группе 5 и тем самым завоевал путёвку во Вторую лигу Турции. Следующие 8 сезонов «Аланьяспор» играл роль крепкого середняка в своих группах Второй лиги, никогда всерьёз не претендуя ни на выход в элитную лигу, ни на вылет в Третью. Но по итогам чемпионата 1996/97 команда заняла последнее место в своей группе и спустя 9 лет вернулась в Третью лигу.

В связи с созданием Суперлиги в 2001 году, Третья лига должна была стать четвёртой в системе футбольных Турции. «Аланьяспор» финишировал в сезоне 2000/2001 в одном балле от третьего места в своей группе, дающего право на выход во Вторую лигу. Таким образом команда осталась в Третьей лиге, но опустилась в иерархии турецкого футбола на одну ступеньку. На этом уровне «Аланьяспор» отыграл ещё 3 сезона, прежде чем в 2004 году выиграл свою Группу 4 и получил продвижение во Вторую лигу. В сезоне 2004/05 «Аланьяспор» занял второе место в своей группе, но существенно отстал (на 21 очко) от «Ушакспора», повысившегося в классе. В следующем году «Аланьяспор» принимает участие в плей-офф на повышение, но уступает дома в 1/8 финала «Пендикспору» со счётом 0:1. Ещё через год команда проиграла в полуфинале плей-офф «Адана Демирспору» (в серии пенальти 2:4, основное время закончилось без голов). Следующий сезон 2007/08 также заканчивается поражением в плей-офф, на этот раз разгромным (0:3) от «Чанкарыспора» в 1/4 финала. Последующие 5 лет «Аланьяспор» не претендовал на повышение в классе, не попадая даже в зону плей-офф.

Наконец клуб занял по итогам сезона 2013/14 второе место в своей группе и победил в плей-офф, оказавшись сильнее «Хатайспора» в серии пенальти в финальном матче на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. В первом же своём сезоне в Первой лиге «Аланьяспор» включился в борьбу за выход в Суперлигу. Однако заняв 3-е место и получив место в плей-офф, он был разгромлен «Самсунспором» с общим счётом 1:9 (1:5 в гостях и 0:4 дома).

По итогам сезона 2015/16 «Аланьяспор» сумел впервые в своей истории выйти в главную турецкую футбольную лигу, одолев в финале плей-офф команду «Адана Демирспор» (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1, «Аланьяспор» оказался сильнее в послематчевых пенальти со счётом 3:1).

29 апреля 2019 года, после очередного матча, автобус с игроками «Аланьяспора» попал в ДТП. 7 игроков пострадали, а нападающий Йозеф Шурал получил многочисленные травмы головы, переломы, и скончался в реанимации.

Еврокубки

Достижения 
 Кубок Турции
 Финалист — 2020

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#F58220" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#41A248" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#F58220" align="left" |

 Номер 90 навсегда закреплён за Йосефом Шуралом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Аланьяспор»

Футбольные клубы Турции
Появились в 1948 году в Турции